Ел Гонзалењо има више значења:

 Ел Гонзалењо (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гонзалењо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гонзалењо (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гонзалењо (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику